Johann Matthias peut faire référence à :

 Johann Matthias Kager (1566 ou 1575 - 1634 ou 1635), peintre allemand
 Johann Matthias Naumann (?-1727), est un facteur d'orgue
 Johann Matthias Schulenburg ou Johann Matthias von der Schulenburg (1661-1747), militaire
  (1684-1742), mathématicien, astronome et cartographe allemand.
 Johann Matthias Gesner (1691-1761), pédagogue, bibliothécaire et un philologue allemand
 Johann Matthias Schild (1701-1775), peintre allemand
 Johann Matthias Leffloth (vers 1705-vers 1731), compositeur allemand
 Johann Matthias Hagelstein (1706-1758), un facteur d'orgue allemand
 Matthias ou Johann Matthias Siller (1710-?), un peintre autrichien
 Johann Matthias Schröckh (1733-1808), un historien allemand.
 Johann Matthias Wuzer (1760-1838), un peintre autrichien
 Johann Matthias Christoph Reinecke (1768-1818), dessinateur allemand
 Jan August Vitásek (Jan Matyáš Nepomuk August Vitásek ou Johann Matthias Wittasek/Wittaschek) (1770–1839), compositeur de Bohême
 Johann Matthias Götz, peintre allemand du 
 Johann Matthias Steudlin, graveur allemand du 
 Johann Matthias Suhl, compositeur du 
 Johann Matthias Ranftl (1805-1854), peintre et graveur autrichien
 Johann Matthias A Wengen (1805-1874), peintre suisse
  (1805-1884),une personnalité politique suisse
 Johann Matthias Neithardt (1816-1886), un peintre suisse

Voir aussi 
 Johannes Matthias Sperger  (1750-1812), compositeur autrichien

Références